O Grande Prêmio de Aragão de MotoGP é um evento motociclístico que começou a ser disputado em 2010, no mundial de MotoGP.

Vencedores do GP de Aragão

Pilotos com mais vitórias

Construtores com mais vitórias